Командный чемпионат мира по дартсу — престижный турнир по дартсу, проводимый в формате легов при поддержке PDC. Спонсоры турнира — компании Cash Converters (2010, 2012), Bwin (2014—2015), Betway (2013, 2016—2017), Cazoo (2021, 2022) .

История 
В 2009 году глава PDC Барри Хирн объявил о намерении купить Британскую Дартс Организацию с целью объединения двух крупнейших дартс-организаций. После отказа руководителей BDO, Профессиональная корпорация дартса объявила о создании трёх новых турниров, среди которых был и командный чемпионат мира по дартсу.

Спонсоры

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Профессиональной корпорации дартса (PDC)

Турниры по дартсу